Сен-Мартен-дю-Мон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Сен-Мартен-дю-Мон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен
 Сен-Мартен-дю-Мон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор